Васи́лий Никола́евич Соколо́в:
 Соколов, Василий Николаевич (1874—1959) — участник революционного движения в России.
 Соколов, Василий Николаевич (1879—1938) — протодиакон Русской православной церкви, священномученик, скончался в заключении.
 Соколов, Василий Николаевич (род. 1946) — переводчик, публицист
 Соколов, Василий Николаевич (1912—1981) — советский футболист, тренер.
 Примечания